Кан може да се отнася за някое от следните понятия.

Топоними 
 Франция
 Кан (Caen) – град в Северна Франция, регион Долна Нормандия, департамент Калвадос, окръг Кан
 Кан (Cannes) – град в Южна Франция, регион Прованс – Алпи – Лазурен бряг, департамент Алп Маритим, окръг Грас
 Кан (Arrondissement de Caen) – окръг в Северна Франция, регион Долна Нормандия, департамент Калвадос
 Кан сюр Мер (Cagnes-sur-Mer), Кан – град в Южна Франция, регион Прованс – Алпи – Лазурен бряг, департамент Алп Маритим, окръг Грас

 Другаде
 Кан (Caan) – град и община в Германия, провинция Рейнланд-Пфалц
 Кан – окръг в Иран, провинция Техеран
 Кан – 4 реки в Русия

Хора 
 Кан – фамилно име (еврейско, германско, унгарско, китайско, корейско, японско)
 Кан Юний Нигер (2 век) – древноримски политик
 Луис Кан (1901-1974) – американски архитект
 Оливер Кан (р. 1969) – германски футболист
 Ото Кан (1867-1934) – американски банкер
 Рой Кан (р. 1970) – норвежки певец
 Чака Кан (р. 1953) – американска певица
 Доминик Строс-Кан (р. 1949) – френски политик, икономист
Салман Кан (р. 1976) – учител и предприемач, основател на Кан Академия

Други 
 кан (хан) – тюрко-монголска владетелска титла
 Кан (група), германска музикална група
 кан – японска мярка за тегло
 СМ „Кан“ (SM Caen) – футболен клуб в Кан, Северна Франция
 Кански замък (Château de Caen) – замък в Кан, Северна Франция
 Кански фестивал (Festival de Cannes) – филмов фестивал в Кан, Южна Франция
 „Кан“ – песен на Израел за Евровизия 1991
Кан Академия – образователен сайт и организация с идеална цел